Hemington – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Hemington – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Hemington – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)